Tobias Birchler (ur. 29 lipca 1997) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Einsiedeln. Czterokrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (2014–2017) i medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
6 października 2012 zadebiutował w cyklu FIS Cup, zajmując 27. miejsce w konkursie w Einsiedeln. We wrześniu 2013 rozpoczął starty w Letnim Pucharze Kontynentalnym. Pierwszy punkt cyklu zdobył we wrześniu 2015 w Oslo, zaś w najlepszej trzydziestce jego zimowej edycji po raz pierwszy znalazł się trzy miesiące później w Renie. Najwyżej w Pucharze Kontynentalnym klasyfikowany był 4 marca 2016 w Vikersund, gdzie zajął 5. miejsce. W latach 2014–2017 czterokrotnie startował na mistrzostwach świata juniorów, indywidualnie najwyżej plasując się na 8. miejscu w 2016. Na arenie międzynarodowej po raz ostatni wystąpił we wrześniu 2017, zajmując lokaty w piątej dziesiątce konkursów cyklu FIS Cup rozegranych w Kanderstegu. Po sezonie 2017/2018 zakończył karierę sportową.

Reprezentując Zuryski Związek Narciarski zdobywał złote medale w konkursach drużynowych mistrzostw Szwajcarii w skokach narciarskich w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 roku.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Birchlera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997